Бугаї Перші — колишній населений пункт у Золочівському районі Харківської області,
 Бугаї Другі — село в Україні, у Золочівському районі Харківської області.